Esistono più comuni francesi con questo nome

Rocquencourt – dipartimento dell'Oise
Rocquencourt – dipartimento di Yvelines